

Sciences et techniques 
 En architecture, un dôme est un toit galbé de forme circulaire ou elliptique
 Le Dôme est une salle de spectacles de Marseille (France), 
 Le Dôme est une brasserie parisienne, ouverte en 1898 au 108, boulevard du Montparnasse,
 Le Dôme est un lieu permanent de culture scientifique et technique à Caen,
 Le Dôme du Rocher à Jérusalem est l'un des lieux saints de l'Islam,
 Le Dôme du millénaire est une structure édifiée à Greenwich (Royaume-Uni) à l'occasion de l'an 2000.
 En électroacoustique, un tweeter à dôme est un haut-parleur d'aigus, dont la forme de la membrane est celle d'un dôme.
 En géographie, un dôme est un relief arrondi.
 En volcanologie, un dôme de lave est une masse de lave visqueuse en forme de dôme.
 Sur les locomotives à vapeur, on désigne couramment par dôme le composant situé au-dessus de la chaudière qui collecte la vapeur produite pour l'envoyer vers les cylindres via le régulateur.

Culture et société 
 Un dôme désigne une église importante ou une cathédrale en Italie () ou en Allemagne (), mais ce terme n'a pas la même origine que « dôme » en architecture.
 The Dome est une revue d'art britannique (1897-1900).
 Dôme (titre original : Under the Dome) est un roman de Stephen King publié en 2009, qui a donné lieu à une adaptation en série télévisée intitulée Under the Dome (en français Le Dôme). 
 Le Dôme est un album du chanteur québécois Jean Leloup sorti en 1996, ainsi qu'une chanson sur ce même album.
 En sport automobile, Dome est un constructeur japonais.
 Le Dôme est le nom d'usage du palais des sports du Pays de Charleroi, en Belgique.

Patronyme 
  fut le fondateur de la ville de Kaméchlié (nord-est de la Syrie) et son premier maire.

Toponyme 
 Dome est une ville du Ghana